Адмиралте́йский канал (1710—1738 Прядильный, 1922—1991 Круштейна) — канал в Санкт-Петербурге от Крюкова канала до реки Мойки. Протекает между островами 2-м Адмиралтейским и Новой Голландией.

История 
Адмиралтейский ров был прорыт в XVIII веке как часть укреплений Адмиралтейской крепости.

Адмиралтейский канал был построен в 1717 году и соединял Адмиралтейский ров с водной системой Новой Голландии.

Он выполнял транспортную функцию — по нему переправлялся корабельный лес из складов Новой Голландии на верфи Адмиралтейства.

В XIX веке канал обмелел.

Вдоль него располагались склады Исаакиевского собора.

В 1844 году по решению императора Николая I канал между Адмиралтейством и нынешней площадью Труда был заключён в трубу, и на его месте создан Конногвардейский бульвар.

Новое имя 
Прядильный канал был проложен в первые годы существования Петербурга. За Крюковым каналом в виде Мастерского канала доходил до Адмиралтейского канала у здания Адмиралтейства. Прядильным канал назывался с 1710-х годов; с 1738 года все три канала были объединены под современным названием.

После ликвидации восточной части канала в 1842 году, от Адмиралтейского канала остался современный участок от Крюкова канала до реки Мойки.

С 1922 по 1991 год канал именовался каналом Круштейна.

Географические сведения 
Длина канала около 0,44 км, ширина 9—14 м, глубина 1,5—2,7 м, средний расход воды около 0,05 м³/с.

Достопримечательности 
 Дом № 9 — дом инженера Станислава Ольшевского. В доме родился и вырос писатель В. В. Конецкий.
 Дом № 17 — доходный дом Федора Кранкенгагена. С 1904 года принадлежал братьям Елисеевым, хозяевам магазина.
 Дом № 25 — дом А. Ф. Пистолькорс, особняк 18 века.
 Дом № 29 — дом Л. И. Штиглица, особняк 19 века.

 Через канал перекинуты два моста:
 Выше по течению — 1-й мост Круштейна,
 Ниже по течению — 2-й мост Круштейна,
 На левом берегу канала — комплекс построек Новой Голландии,
 При слиянии канала и реки Мойки — бывший дворец Бобринских.

См. также 
 Ново-Адмиралтейский канал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бывший Прядильный. История Адмиралтейского канала // Санкт-Петербургские ведомости. — 2022. — 30 ноября.

Бассейн Невы
Каналы Санкт-Петербурга
Адмиралтейский район